Hermenegildo Galeana es uno de los 217 municipios que conforman el estado de Puebla.

Geografía 
El municipio se encuentra dentro de la sierra norte de puebla del estado homónimo, a una altitud media de 780 .

Presidentes municipales

Referencias 

 

Municipios del estado de Puebla
Región Sierra Norte
Toponimia náhuatl de Puebla